Johann Löhr ist der Name folgender Personen:

* Johann Löhr (Politiker) (1772–1841), deutscher Landwirt und Politiker, MdL Nassau
 Johann Andreas Christian Löhr (1764–1823), deutscher Schriftsteller